Campionatul European de Curling Feminin din 2019 a fost cea de a 45-a ediție a Campionatului European de Curling care a avut loc în perioada 16 - 23 noiembrie în Helsingborg, Suedia. 

Câștigătoarea Grupei valorice C, Belarus, grupă ale cărei meciuri s-au disputat în luna aprilie la Brașov, România, a promovat în Grupa B.

Grupa valorică A

Echipe

Clasament Faza fiecare cu fiecare

Rezultate turneu fiecare cu fiecare

Etapa a 9-a

Play-off

Semifinale

Meciul pentru medalia de bronz

Finala

Grupa valorică B

Clasament Faza fiecare cu fiecare

Rezultate turneu fiecare cu fiecare

Etapa a 9-a

Play-off

Semifinale

Meciul pentru medalia de bronz

Finala

Grupa valorică C
Grupa valorică C și-a desfășurat partidele în perioada 12-17 aprilie 2019 în România.

Câștigătoarea competiției, Belarus, și ocupanta locului al doilea, Slovacia, au obținut calificarea la Campionatul European 2019 Grupa valorică B care are loc în noiembrie la Helsingborg, Suedia.

Rezultate turneu fiecare cu fiecare

Play-off

Meciul pentru locul 1
Câștigătoarea a promovat în competiția pentru Grupa B valorică.
Învinsa s-a calificat pentru meciul pentru locul al doilea.

Meciul pentru medalia de bronz
Câștigătoarea s-a calificat în meciul pentru locul al doilea.

Meciul pentru locul al doilea
Câștigătoarea a promovat în competiția pentru Grupa B valorică.

Referințe

Legături externe
Site web oficial

Curling
Campionatul European de Curling
Competiții sportive internaționale găzduite de Suedia